«Белорусское классико», «Белорусское класико» — название противостояния двух популярнейших и наиболее титулованных футбольных клубов Белоруссии — борисовского БАТЭ и минского «Динамо».

История противостояния 
Первый матч белорусского «классико» прошёл 4 мая 1998 года в Минске, на стадионе «Орбита». Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу «Динамо».

За всю историю противостояния местом проведения «классико» выступили 7 разных стадионов. «Динамо» принимало оппонентов на стадионе «Орбита», «Динамо», «Динамо-Юни» и «Трактор». БАТЭ принимал минчан на стадионе «Городской», «Торпедо» (Жодино) и на «Борисов-Арене».

За первым «классико» на «Борисов-Арене», состоявшимся 15 мая 2014 года, наблюдали 11 509 зрителей. Эта посещаемость стала рекордной для поединков между этими командами.

Количество побед и трофеи

Количество побед и ничьих

Трофеи клубов 

1. В скобках указано количество раз в финале.
2. Неофициальный турнир.

Места клубов в чемпионате Белоруссии 
Места клубов в лигах чемпионата Белоруссии (с 19961 по 1998)

1. В 1996 году БАТЭ был возрождён и заявлен в третью лигу.

С 1998 года БАТЭ 22 раз оказывался выше минчан в турнирной таблице, 3 раз выше было «Динамо».

Места клубов в Высшей лиге чемпионата Белоруссии (с 19982 года)

Жёлтая ячейка означают место, занятое БАТЭ, синяя — «Динамо».

2. В 1998 году БАТЭ провёл первый сезон в высшей лиге

Игроки, выступавшие за оба клуба 

 Дмитрий Антилевский
 Михаил Афанасьев
 Виталий Булыга
 Роман Василюк
 Андрей Горбунов
 Александр Гутор
 Станислав Драгун
 Максим Жавнерчик
 Игорь Зенькович
 Александр Лебедев
 Геннадий Мардас
 Дмитрий Молош
 Неманья Николич
 Эдгар Олехнович
 Юрий Остроух
 Борис Панкратов
 Виталий Рагунович
 Николай Рындюк
 Слободан Симович
 Игорь Стасевич
 Олег Страханович
 Василий Хомутовский
 Игорь Чумаченко
 Игорь Шитов
 Олег Шкабара
 Алексей Риос
 Александр Селява
 Владислав Климович
* Жирным выделены футболисты, перешедшие из одного клуба (БАТЭ / Динамо) в другой (Динамо / БАТЭ) напрямую, в том числе перешедшие в качестве свободных агентов.

 Тренеры, работавшие в обоих клубах 
 Игорь Криушенко Олег Дулуб
 Кирилл Альшевский
* Жирным выделены тренеры, перешедшие из одного клуба (БАТЭ / Динамо) в другой (Динамо / БАТЭ) напрямую.

 Результаты матчей 

Жёлтая ячейка — победа БАТЭ, синяя — «Динамо».

 * По решению дисциплинарного комитета Белорусской федерации футбола результат матча, который прошёл 27 октября 2007 года на городском стадионе Борисова и закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев, был аннулирован. Причиной этому была невнимательность руководящего состава минского клуба, внесшего в протокол матча Игоря Ясинского, который должен был пропустить игру из-за дисквалификации. Со счётом 0:3 минчанам было зачислено техническое поражение

 Статистика и рекорды 

 Самая крупная победа БАТЭ: 4:0 (2 раза — в гостях 9 октября 2003, дома 8 октября 2010).
 Самая крупная победа «Динамо»: 4:2 (1 раз), 3:1 (3 раза), 2:0 (5 раз).
 Самый результативный матч: 4:2 (1 раз — победа «Динамо», дома 21 июля 2006), 3:3 (1 раз, в Борисове, 24 апреля 2016).
 Самая результативная ничья: 3:3 (1 раз, в Борисове, 24 апреля 2016).
 Количество побед домашней команды — 22, побед гостевой команды — 21.
 Количество ничьих на поле БАТЭ — 10, на поле «Динамо» — 6'''.
 Лучший бомбардир всего противостояния — Виталий Родионов (7 мячей).
 Лучший бомбардир в составе БАТЭ — Виталий Родионов (7 мячей).
 Лучшие бомбардиры в составе «Динамо» — Игорь Чумаченко и Леонид Ковель (3 мяча).
 Лучший бомбардир в одном матче — Игорь Чумаченко (3 мяча).

Примечания

Ссылки 
 БАТЭ (БОРИСОВ) — ДИНАМО (МИНСК). ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
 Статистика встреч Динамо (Минск) — БАТЭ (Борисов)
 H2H Comparison — БАТЭ vs. Динамо Минск — Команды — Soccerway

 Ссылки, описывающие противостояние БАТЭ и «Динамо» под названием «Белорусское классико»

Футбольные дерби
Футбольные соревнования в Белоруссии
Матчи ФК БАТЭ
Матчи ФК «Динамо» Минск